Un groupe d'intérêt (également groupe d'intérêt particulier) est un groupe de personnes ou une organisation qui cherche à influencer les décisions des autorités de manière à défendre collectivement un intérêt spécifique (à l'inverse des partis politiques qui ont pour but la conquête du pouvoir).

Plaidoyer 
 Groupe de défense d'intérêts

Apprentissage et loisirs 
 Société savante
 Pôle d'intérêt commun

Voir aussi  
 Plaidoyer (politique)
 Lobby